Эохайд II Крючконосый (Эохайд мак Домангайрт; ; погиб в 697) — король гэльского королевства Дал Риада в 697 году.

Биография 

Эохайд II был сыном короля Дал Риады Домангарта II. В 697 году, после смерти короля Ферхара II, Эохайд сам стал правителем Дал Риады. «Песнь скоттов» характеризует Эохайда II как очень храброго короля. В 697 году он погиб в битве и новым королём стал сын его предшественника на престоле Эйнбкеллах.

Некоторые историки считают, что его эпитет — «Крючконосый» (Riannamail) — является неверным прочтением имени Фианнамайл. Таким образом, предполагается, что он и король Дал Риады Фианнамайл — это одно и то же лицо.

Один из сыновей Эохайда II, также Эохайд, впоследствии сам взошёл на престол Дал Риады.

Родословная

Литература 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Broun, Dauvit, The Irish Identity of the Kingdom of the Scots in the Twelfth and Thirteenth Centuries. Boydell, Woodbridge, 1999. ISBN 0-85115-375-5

Ссылки 
 CELT: Corpus of Electronic Texts at University College Cork includes the Annals of Ulster, Tigernach, the Four Masters and Innisfallen, the Chronicon Scotorum, the Lebor Bretnach (which includes the Duan Albanach), Genealogies, and various Saints' Lives. Most are translated into English, or translations are in progress.

Короли Дал Риады
Правители Европы VII века
Монархи, погибшие в бою